Nemexia peut désigner :

 Nemexia, un genre de plantes qui comprendrait des herbacées vivaces auparavant classées dans le genre Smilax ;
 Nemexia, un jeu vidéo par navigateur.